świerczyna – świeże, zielone gałązki świerkowe. Również drewno świerkowe lub młody las świerkowy.

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Świerczyna – część miasta Dąbrowa Górnicza
 Świerczyna – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Zakrzówek 
 Świerczyna – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Drzewica 
 Świerczyna – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno
 Świerczyna – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Dłutów 
 Świerczyna – część wsi Pustelnik w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brzeźnio
 Świerczyna – część wsi Szufnarowa w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Wiśniowa
 Świerczyna – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce 
 Świerczyna – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Brzeziny
 Świerczyna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Brzeziny
 Świerczyna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Osieczna 
 Świerczyna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Gizałki 
 Świerczyna – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Wierzchowo
 Świerczyna – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów

Szczyty 
 Świerczyna – szczyt w Karkonoszach

Zobacz też 
 Opole Świerczyna, Bernard Świerczyna

Przypisy